Trường Giang (Bắc Giang)
 Trường Giang (Thanh Hóa)

Overige
 Trường Giang (rivier)